Taqīābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Taqīābād (ort i Lorestan), 
 Taqīābād (ort i Teheran), 

Robotskapade Iranförgreningar